Free at Last — сьомий студійний альбом американського репера Yukmouth, виданий 1 червня 2010 р. лейблами RBC Records та Smoke-A-Lot Records. Виконавчий продюсер: Yukmouth. Мастеринг і зведення (1-19): Ренді Біддл. Зведення «Da Town (Remix)»: Доктор Боб.

Список пісень

Чартові позиції

Посилання 

Альбоми Yukmouth
Англомовні музичні альбоми